Sharana kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Sharan (distrikt), Paktika, 
 Sharana (flygplats), Paktika, 
 Sharan (provinshuvudstad), Paktika, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar